Cojedes (država u Venezueli)
 Cojedes (rijeka)